PRRC2C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 896 амінокислот, а молекулярна маса — 316 911.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки